

Geografia

Italia
Armona – frazione di Gravere nella città metropolitana di Torino

Portogallo
Armona – isola

Stati Uniti d'America
Armona – census-designated place della California